

Бліжиці — село в гміні Неґова Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Бліжиці — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства